Gran Barrera CfA2, agrupació formada per galàxies
 Gran Barrera de Corall, escull de corall al mar del Corall, a la costa de Queensland al nord-est d'Austràlia
 Gran Barrera d'Hèrcules-Corona Boreal, superestructura de galàxies 
 Gran Barrera Sloan, agrupació de galàxies